Antigua e Barbuda
 Cedar Grove – città
 Stati Uniti d'America
 Cedar Grove – città della Contea di Bay, Florida
 Cedar Grove – città della Contea di Franklin, Indiana
 Cedar Grove – township della Contea di Essex, New Jersey
 Cedar Grove – census-designated place della Contea di Santa Fe, Nuovo Messico
 Cedar Grove – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale
 Cedar Grove – villaggio della Contea di Sheboygan, Wisconsin